Мировая серия 2000 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2000 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Нью-Йорк Метц» со счётом 4-1.

Матчи 
1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 21 октября 2000 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 22 октября 2000 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 24 октября 2000 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #4 
 Дата: 25 октября 2000 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #5 
 Дата: 26 октября 2000 года
 Стадион: Shea Stadium

См. также 
 Мировая серия
 2000 год в бейсболе
 Финальная серия Американской лиги 2000
 Финальная серия Национальной лиги 2000

Ссылки 
 Мировая серия 2000 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 2000 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2000
Спортивные соревнования в Нью-Йорке